Striker ou The Strikers pode se referir a:

Jogos
 Strikers, nome de lançamento inicial da América do Norte para a série de mangá Spriggan 
 Strikers, outro nome para Spriggans, personagens da série mangá "Spriggan"
 Striker (jogo eletrônico), um jogo eletrônico de futebol de 1992 para vários sistemas
 Striker (jogo de miniaturas), um jogo de guerra de 1981 no universo de viajantes
 Striker, um tipo de personagem na série de jogos eletrônicos King of Fighters
 Super Mario Strikers, jogo de futebol para Nintendo GameCube
 Striker, uma subclasse da classe de personagem Titã no Destiny (jogo eletrônico)

Armas
Armsel Striker, uma escopeta-revólver